Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин 2013 проводился в Адлере с 24 сентября по 9 октября в классическом формате, а также в форматах быстрые шашки и блиц. Одновременно проводился Чемпионат России среди женщин.

Результаты
GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

Основная программа 
Участвовали 46 спортсменов, в том числе, 7 международных гроссмейстеров, 3 гроссмейстера и 16 мастеров спорта. Первый этап проводился по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка первых двух туров производилась по рейтингам участников. В каждом туре между соперниками играли микроматчи из двух партий. Перед первой  партией микроматча проводится жеребьёвка начальных ходов, которые обязательны в обеих партиях. Участники, занявшие места с 1 по 16 играли на втором этапе микроматчи из 2-х  партий в 7 туров с жеребьевкой начальных ходов и позиций. Места участников определялись по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков на первом этапе и при определении мест с 17-го и последующих на втором этапе, места распределялись по коэффициенту Бухгольца, а при равенстве коэффициентов Бухгольца — по усечённому коэффициенту Солкофа. На втором этапе в случае равенства очков более высокое место  получал участник, показавший лучший результат на первом этапе.

Контроль времени — 40 минут до конца партии плюс 10 секунд на каждый сделанный ход.

 Первый этап (16 лучших)

 Второй этап
Финал

Быстрые шашки 
Приняли участие 52 спортсмена. Контроль времени — 10 минут до конца партии плюс 5 секунд на ход.

 Первые 10 спортсменов

Блиц 
Приняли участие 46 спортсменов. Контроль времени — 3 минуты до конца партии плюс 2 секунды на ход.

 Первые 10 спортсменов

Ссылки 
 Чемпионат России на сайте Федерации шашек России
 Результаты второго этапа

2013 год в шашках
Спортивные соревнования в Адлере
Чемпионаты России в 2013 году
Сентябрь 2013 года
Октябрь 2013 года